Werfel ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Mahler-Werfel (1879–1964), österreichische Salonnière
 Franz Werfel (1890–1945), österreichischer Schriftsteller
 Gina Werfel (* 1951), amerikanische Malerin und Hochschullehrerin
 Pia Werfel (* 1951), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Roman Werfel (1906–2003), polnischer Journalist und Politiker